Botafogo může být:

 Botafogo (čtvrť), čtvrť brazilského města Ria de Janeiro
 Botafogo de Futebol e Regatas, brazilský sportovní a fotbalový klub
 Botafogo (skupina), česká hudební skupina
 Botafogo Mělník, český fotbalový klub
 Botafogo (loď), portugalská válečná plachetnice ze 16. století
 součást názvu a hrdina více loutkových her Ľubomíra Feldeka
 taneční figura v sambě